Фланьо — фамилия. Известные носители:
 Фланьо, Мигель (род. 1984) — испанский футболист, центральный защитник «Осасуны».
 Фланьо, Хавьер (род. 1984) — испанский футболист, правый защитник «Осасуны»